Сезон Словацької Екстраліги 2005/2006 — десятий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 2005/2006 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «МСХК Жиліна», перемігши у фінальній серії «HK Tatravagónka Попрад» із рахунком 4:3. Команда «МХК Мартін» не опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, внаслідок сумарної перемоги в перехідних іграх з «Топольчани» (HC VTJ Topolčany).

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Нітра - ХК 36 Скалиця; рахунок серії 4:3, в семи іграх зафіксовані такі результати — 4:5p, 5:1, 3:4sn, 1:0, 3:1, 2:3sn, 3:1.
 ХК Кошице - ХК Слован Братислава; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:3, 3:0, 2:0, 3:2.
 ХК Зволен - МСХК Жиліна; рахунок серії 0:4, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 1:2sn, 2:3pp, 2:3pp, 3:4pp.
 ХК Дукла Тренчин - ХК 36 Скалиця; рахунок серії 0:4, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 1:2, 0:2, 1:3, 1:2.

Півфінали:
 ХК Нітра - МСХК Жиліна; рахунок серії 2:4, в шести іграх зафіксовані такі результати — 6:2, 2:3pp, 2:3pp, 1:2, 3:2, 0:1.
 ХК Кошице — HK Tatravagónka Попрад; рахунок серії 0:4, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 3:5, 2:3, 1:2, 0:2.

Фінал:
 HK Tatravagónka Попрад — МСХК Жиліна; рахунок серії 3:4, в семи іграх зафіксовані такі результати — 4:3, 2:3, 2:3, 3:2pp, 5:1, 1:2pp, 1:4.

Команда переможець ліги сезону 2005/2006

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2005/2006 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина